Boulogne este numele mai multor comune din Franța:
 Boulogne, Vendée, în departamentul Vendée
 Boulogne-Billancourt, în departamentul Hauts-de-Seine
 Boulogne-sur-Mer, în departamentul Pas-de-Calais

Alte utilizări pentru Boulogne:
 Bois de Boulogne, parc din Paris, care se învecinează cu Boulogne-Billancourt
 Comitatul de Boulogne
 Boulogne (râu), situat în vestul Franței
 Chevalier de Saint-Georges, Joseph Boulogne, compozitor de muzică clasică, spadasin și călăreț
 Valentin de Boulogne, pictor francez
 Boulogne, Florida, un oraș din Statele Unite ale Americii
 Boulogne Sur Mer, un oraș din Provincia Buenos Aires, Argentina
 US Boulogne, o echipă franceză de fotbal

Dezambiguizare
Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice